Die Wyschtscha Liha 1992/93 () war die 2. Auflage der höchsten ukrainischen Spielklasse im Männerfußball. Die Spielzeit begann am 15. August 1992 und endete am 20. Juni 1993.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Dynamo Kiew und Dnipro Dnipropetrowsk lieferten sich über die gesamte Saison ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am letzten Spieltag gewann Dynamo Kiew aufgrund des besseren Torverhältnisses die Meisterschaft. Titelverteidiger Tawrija Simferopol belegte nur den zehnten Platz.

Das Teilnehmerfeld wurde für die nächste Saison um zwei Vereine aufgestockt, daher gab es in dieser Spielzeit keinen Absteiger.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Dynamo Kiew

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse mit Torschützen ukranianfootball.narod.ru (ukrainisch)

Einzelnachweise 

1992
Fußballsaison 1992/93